Уѝгън (, правопис по правилата за транскрипции Уиган) е административна община (от общо 10) в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия.

Населението на общината към 2008 г. е 306 800 жители, разпределени в множество селища на площ от 188 km². Главен град е Уигън.

География 
В рамките на областта Голям Манчестър, община Уигън граничи с община Болтън на изток и общината на Салфорд Сити на югоизток.

Градове на територията на общината:

Демография 
С население, надхвърлящо 300 000 жители, община Уигън е втората най-населена община в област Голям Манчестър след тази на Манчестър Сити.

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

Общини в Англия
Голям Манчестър